Aqua – powłoka systemu OS X
 Aqua – zespół muzyczny
 Aqua – wieżowiec w Chicago
 Aqua – album zespołu Asia
 Aqua – sztuczny satelita Ziemi